Число (математика)
 Число (мовознавство)
 Число пі